Светла́на Вячесла́вовна Парамы́гина (; 5 апреля 1965, Свердловск, РСФСР, СССР) — советская и белорусская биатлонистка.

Серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года в спринте, трёхкратная чемпионка мира на разных дистанциях (1990, 1991, 1994), двукратный призёр чемпионатов мира (1993), обладательница Кубка мира сезона 1993/1994.

Победительница летних чемпионатов мира (1997, 1998) и серебряный призёр (1999); чемпионка Европы (1995), серебряный (2000) и бронзовый призёр (1996); чемпионка СССР (1989), обладательница Кубка СССР (1990).

Лучшая спортсменка Белоруссии (1994); награждена медалью НОК Белоруссии «За выдающиеся заслуги» (2002).

Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1994).

Завершила карьеру после сезона 2000/2001 годов, в возрасте 36 лет.

Окончила Полоцкий государственный университет и Белорусский государственный университет. Живёт в Минске.

Отец — Парамыгин Вячеслав Степанович — доцент, почетный мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР.

Кубок мира (начиная с сезона 1993—1994) 

DNS — не стартовала в гонке, но была заявлена в старт-листе.
DNF — не финишировала в гонке (снялась с соревнований).
- — пропустила гонку, либо была не квалифицирована.
LAP — отстала от лидера более чем на один круг.
н/д — нет данных о количестве очков/позиции в данном зачёте Кубка мира.

Ссылки 
 Профиль IBU
 Статья-интервью: Прямая линия. Светлана Парамыгина: «мы достойны лучшего»
 «„Серебро“ мне помог выиграть папа…»

Выпускники Белорусского государственного университета
Биатлонисты СССР
Биатлонисты Белоруссии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Полоцкого государственного университета